Енди Мари је освојио турнир. У финалу је победио Станисласа Вавринку резултатом 6:4, 4:6, 6:2.

Носиоци 

  Николај Давиденко (полуфинале)
  Томи Робредо (прво коло)
  Енди Мари (победник)
  Иван Љубичић (полуфинале)

 Иво Карловић (прво коло) 
 Филип Колшрајбер (четвртфинале) 
 Игор Андрејев (прво коло) 
 Дмитриј Турсунов (четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Доха 2008.

Отворено првенство Катара у тенису 2008.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно